Выборы в Законодательное собрание Британской Палестины прошли 6 декабря 1925 года на территории Британской Палестины. Около половины голосов было отдано партиям, связанным с профсоюзами. Сионистская социалистическая партия Ахдут ха-Авода получила большинство голосов и стала крупнейшей партией в Законодательном собрании.

История 

После  продолжались споры об избирательном праве женщин. В 1923 году религиозная сионистская партия  призвала провести референдум только для мужчин о том, должны ли женщины иметь право голоса. Партия заявила, что покинет ишув, если подобный референдум не будет проведён. Ваад Леуми согласился провести этот референдум 8 ноября 1925 года, однако с участием женщин. Это привело к тому, что ортодоксальное движение евреев Агудат Исраэль бойкотировала голосование. Мизрахи и Ваад Леуми, в свою очередь, согласились отменить референдум.

Число имеющих право голоса избирателей увеличилось примерно с 26 000 до 64 764 человек. Однако, явка составила всего 57 %. Это было связано с бойкотом Агудат Исраэль, несколькими задержками в проведении выборов и незнанием некоторыми женщинами порядка голосования.

Количество мест в Собрании снизилось с 314 до 221.

Результаты

Примечания

Литература 

 

Выборы в Израиле
Выборы 1925 года
Декабрь 1925 года
1925 год в Палестине